Le tournoi de tennis de Sicile 2003 s'est déroulé du 22 au  à Palerme sur terre battue en extérieur.

Faits marquants 
 Nicolás Massú remporte le tournoi en simple en battant Paul-Henri Mathieu en finale. Il remporte son  ATP en simple.
 En double, Lucas Arnold Ker et Mariano Hood s'imposent en finale face à František Čermák et Leoš Friedl. Il s'agit respectivement de leur  et  ATP en double.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Sicile
 Saison 2003 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel de l'ATP

Navigation 

Tennis masculin en 2003
ATP 2003
Sport en Italie en 2003
Tennis en septembre 2003